Il y a plusieurs parcs nommés Parc Sibelius ou Parc de Sibelius en Finlande:

 Parc de Sibelius (Sibeliuksen puisto), Helsinki
 Parc de Sibelius (Sibeliuksenpuisto), Hämeenlinna
 Parc de Sibelius (Sibeliuksenpuisto), Kotka
 Parc Sibelius (Sibeliuspuisto), Pori
 Parc Sibelius (Sibeliuspuisto), Salo